Kugelblitz (tyska för kulblixt) kan syfta på:

Flakpanzer IV Kugelblitz – tysk luftvärnskanonvagn från andra världskriget
Kugelblitz (astrofysik) – koncentration av ljus så intensiv att den bildar en händelseshorisont

Se även 
Klotblixt